La Pergamena d'Autore detta anche semplicemente Premio Soroptimist è un premio speciale che il Soroptimist International d'Italia - Club di Asti istituisce annualmente dal 1983, per la miglior presenza nel Corteo storico del Palio di Asti.

Il premio consiste in una pergamena dipinta da un artista scelto dall'assemblea del Club e l'assegnazione avviene da parte di una giuria che dal 1989 è esterna alla città di Asti, ma presieduta da una socia del Club. La giuria solitamente è composta da docenti di storia medievale e di storia del costume, storici dell'arte, scenografi, artisti, costumisti, attori e registi teatrali.

Criteri di giudizio
Il bando di concorso viene inviato a tutti i Rioni, Borghi e Comuni partecipanti al Palio che devono attenersi a determinati crismi:
esauriente interpretazione del tema storico
corretta rappresentazione stilistica dei costumi presentati, delle acconciature e dell'oggettistica 
pertinente ed originale rappresentazione della vicenda storica
omogeneità ed armonicità del gruppo durante la rievocazione

Vincitori della Pergamena d'Autore

Bibliografia 
Pergamene d'Autore 1983-2002, a cura di Marida Faussone, catalogo della mostra 5-22 settembre 2002, Complesso Monumentale di San Pietro, Soroptimist International d'Italia Club di Asti
Marida Faussone , Soroptimist, da 30 anni un Palio d'autore, da  Astigiani, storia e storie, Anno 1, numero 1, Asti , 2012

Voci correlate 
Palio di Asti

Palio di Asti